

Персоналії 
 Вітор Белфорт (; 1977) — бразильський спортсмен, борець бразильського дзюдзюцу, греплер, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Джордан Белфорт, Джордан Росс Белфорт (англ. Jordan Ross Belfort, нар. 9 липня 1962 року в Бронксі, Нью-Йорк, США) — американський оратор-мотиватор і колишній брокер.
 Керван Бельфор (1992) — гаїтянський футболіст.

Топоніми 
 Бельфор () — місто та муніципалітет у Франції.
 Бельфор () — фортеця хрестоносців, розташована неподалік від ліванського міста Набатія.
 Бельфор-сюр-Ребанті — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія.
 Територія Бельфор — невеликий департамент на сході Франції.

Див. також 
 Ед Бельфур — канадський хокеїст.